Yang Yang (), née le  à Harbin, est une patineuse sur piste courte chinoise. Le (A) est communément rajouté à son nom pour la distinguer de sa compatriote Yang Yang (S). Elle est la première chinoise à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver.

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano () :
  Médaille d'argent sur relais 

 Jeux olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City () :
  Médaille d'or 
  Médaille d'or 
  Médaille d'argent sur relais 

 Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin () :
  Médaille de bronze sur

Notes

Références

Liens externes 
 
 
 
 Yang Yang, la reine du patinage de vitesse courte piste, interview de Speed-Skating.Net

Patineuse de vitesse sur piste courte chinoise
Championne olympique chinoise
Naissance en août 1976
Championne du monde de patinage de vitesse sur piste courte
Championne olympique de patinage de vitesse sur piste courte
Patineuse de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée d'argent olympique chinoise
Médaillée de bronze olympique chinoise
Membre du Comité international olympique
Naissance à Harbin
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1998